Гадкий койот ():

 Гадкий койот (бар) — бар в Нью-Йорке.
 Бар «Гадкий койот» — романтическая комедия/драма, США, 2000 год. Режиссёр — Дэвид МакНэлли.
 Бар «Гадкий койот» (альбом) — альбом, саундтрек к фильму.